Gwendolen – forma inglese e gallese del nome proprio di persona Guendalina
Gwendolen – leggendaria regina britannica, moglie di Locrino
10870 Gwendolen – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Gwendolyne